Grand Hotel kan henvise til:

Hoteller

Europe 
 Grand Hotel Dolder, Zurich, Schweiz
 Grand Hotel Esplanade, Berlin, Tyskland
 Grand Hotel Europe, Sankt Petersburg, Rusland
 Grand Hotel Kronenhof, Pontresina, Schweiz
 Grand Hotel Kämp, Helsinki, Finland
 Grand Hotel (Kalundborg), Danmark
 Grand Hotel (København), Danmark, beliggende på Vesterbrogade
 Grand Hotel (Leicester), England
 Grand Hotel (Llandudno), Wales
 Grand Hotel (Lviv), Ukraine
 Grand Hotel (Odense), Danmark
 Grand Hotel (Lund), Sverige
 Grand Hotel (Oslo), på Karl Johan i Oslo, Norge
 InterContinental Paris Le Grand Hotel, Paris, Frankrig
 Grand Hotel Prishtina, Kosovo
 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, Tjekkiet
 The Grand Hotel Rimini, Italien
 Grand Hotel Saltsjöbaden, Sverige
 Grand Hotel (Scarborough), England
 Grand Hotel Sofia, Bulgarien
 Grand Hotel (Sopot), Polen
 Grand Hôtel (Stockholm), Sverige
 Grand Hotel Union, Ljubljana, Slovenien
 Grand Hotel Toplice, Bled, Slovenien
 Grand Hotel (Torquay), England
 Grand Hotel (Valletta), Malta
 Grand Hotel des Bains, Venidig (lido), Italien
 Grand Hotel Villa d'Este, Cernobbio, Italien
 Grand Hotel, Birmingham, England
 Grand Hotel, St Andrews, Skotland
 Grand Hotel Wien, Wien
 Grand Hotel and Spa (York), England
 Grand Hotel (Rostov-on-Don), Rusland

Nordamerika 
 Canada's grand railway hotels
 Historic Grand Hotels on the Mississippi Gulf Coast
 Grand Hotel (Highmount, New York)
 Grand Hotel Railroad Station der betjente ovenstående
 Grand Hotel (Mackinac Island), Michigan, på National Register of Historic Places
 Grand Hotel (New York City)
 MGM Grand Detroit, Detroit, Michigan, åbnede 2007
 MGM Grand Hotel and Casino, Paradise, Nevada, åbnede 1973
 MGM Grand Las Vegas, Paradise, Nevada, åbnede 1993
 The Grand Doubletree, skyskraberhotel i Miami
 The Grand, 1980'ernes øgenavn for hotelcasinoet Bally's Atlantic City i New Jersey

Asien 
 Dariush Grand Hotel, Kish Island, Iran
 Grand Hotel (Kolkata), Kolkata, Indien
 Grand Hotel Kathmandu, Kathmandu, Nepal
 Grand Hotel (Nuwara Eliya), Sri Lanka
 Grand Hotel, Qazvin, Iran
 Grand Hotel (Taipei), Taiwan
 Kaohsiung Grand Hotel, Kaohsiung, Taiwan
 Sapporo Grand Hotel, Sapporo, Japan

Afrika 
 Grande Hotel Beira, tidligere luksuhotel i Beira, Mozambique

Oceanien 
 Grand Hotel (Auckland), New Zealand
 Grand Hotel, Childers i Queensland, Australien
 Grand Hotel, Mount Morgan i Queensland, Australien
 Hotel Windsor (Melbourne), oprindeligt som The Grand Hotel

Film 
 Grand Hotel (film fra 1932) – amerikansk dramafilm fra 1932 af Edmund Goulding
 Grand Hotel (film fra 2016) – norsk dramakomedie fra 2016 af Arild Fröhlich 
The Grand Budapest Hotel, film fra 2014 med Ralph Fiennes.

Musik 
Grand Hotel (album), ablum af Procol Harum fra 1973
Grand Hotel (musical), en Broadway musical fra 1989 baseret på filmen fra 1932
Grand Hotel (Roadstar album), album af Roadstar fra 2006
Grand Hotel, det oprindelige navn for det britiske band the Quick